Jalovec peut être:

Jalovec, une montagne de Slovénie

Jalovec, un village de Slovaquie dans le district de Liptovský Mikuláš
Jalovec, un village de Slovaquie dans le district de Prievidza

Homonymie de localités